Bucha (armas de fogo) - pedaço de papel ou pano (estolpa) usado no carregamento de armas de fogo antigas (como a espingarda de pederneira)
 Bucha (planta) - Luffa aegyptiaca, planta da família Cucurbitaceae
 Bucha (fixação) - elemento usado na fixação com parafusos
 Bucha (Saale-Holzland) - município alemão
 Bucha (Sociedade secreta) - sociedade secreta em faculdades de direito brasileiras
 Bucha (Ucrânia) - cidade da Ucrânia

Desambiguação